Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме Игр 1900, 1908 и 1912. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 2000 в Сиднее. В этом виде спорта разыгрываются 15 комплектов наград.

Соревнования 
На летних Олимпийских играх 1896 и 1904 не было разделения на весовые категории и медали разыгрывались в отдельных упражнениях:
 1896 — толчок двумя руками, толчок одной рукой;
 1904 — толчок двумя руками, Многоборье на гантелях.

С летних Олимпийских игр 1920 спортсмены разделены по весовым категориям, и каждая категория разыгрывает один комплект наград по сумме упражнений:
 1920 — троеборье (рывок одной рукой, толчок одной рукой, толчок двумя руками);
 1924 — пятиборье (рывок одной рукой, толчок одной рукой, жим двумя руками, рывок двумя руками, толчок двумя руками);
 1928-1972 — троеборье (жим, рывок, толчок);
 С 1976 — двоеборье (рывок, толчок).

Весовые категории

Мужчины

Женщины

Рекорды 
После введения новых весовых категорий с 2000 года были созданы «олимпийские стандарты» для всех категорий, которые надо было преодолеть для установления олимпийских рекордов. Это сделано для того, чтобы не переписывать рекорды заново после перемен в весовых категориях и учитывать результаты прошлых выступлений спортсменов.

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по тяжёлой атлетике (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по тяжёлой атлетике (женщины)

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика на Олимпийских играх 

Тяжёлая атлетика на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх